Steinaer Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Steinaer Bach, anderer Name der Steina (Ichte), Zufluss der Ichte in Niedersachsen
 Steinaer Bach (Zschopau), Zufluss der Zschopau (Fluss) in Sachsen